Terry Michael Caffery (né le  à Toronto en Ontario et mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il est le frère du joueur de hockey professionnel Jack Caffery.

Carrière de joueur 
Il fut repêché  au total du repêchage amateur de la LNH 1966 par les Black Hawks de Chicago. Il joua brièvement dans la Ligue nationale de hockey pour les Black Hawks et les North Stars du Minnesota, puis dans l'Association mondiale de hockey avec les Whalers de la Nouvelle-Angleterre et les Cowboys de Calgary.

Équipes d'étoiles et trophées 
1968 : nommé dans la  d'étoiles de l'OHA Jr.

Statistiques 

| 1965-1966|| Marlboros de Toronto || AHO|| 43|| 14|| 25|| 39|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1966-1967|| Marlboros de Toronto|| AHO|| 39|| 16|| 29|| 45|| 29|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1967-1968|| Marlboros de Toronto|| AHO|| 48|| 36|| 47|| 83|| 64|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1968-1969|| Nationals d'Ottawa|| AHOSr|| 5|| 4|| 8|| 12|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1969-1970|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1969-1970|| Black Hawks de Dallas|| LCH|| 42|| 12|| 28|| 40|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1970-1971|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 8|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1970-1971|| Black Hawks de Dallas|| LCH|| 40|| 13|| 34|| 47|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1971-1972|| Barons de Cleveland|| LAH|| 65|| 29|| 59|| 88|| 18|| 6|| 1|| 3|| 4|| 0
|-
| 1972-1973|| Whalers de la Nouvelle-Angleterre|| AMH|| 74|| 39|| 61|| 100|| 14|| 8|| 3|| 7|| 10|| 0
|-
| 1974-1975|| Whalers de la Nouvelle-Angleterre|| AMH|| 67|| 15|| 37|| 52|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"|1975-1976|| Whalers de la Nouvelle-Angleterre|| AMH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|| Cowboys de Calgary || AMH|| 21|| 5|| 13|| 18|| 4|| -|| -|| -|| -|| -

|164||59||111||170||30||8||3||7||10||0

Références

Voir aussi 

Naissance en avril 1949
Naissance à Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur des Marlboros de Toronto
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Black Hawks de Dallas
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur des Whalers de la Nouvelle-Angleterre
Joueur des Cowboys de Calgary
Gagnant du trophée Dudley-« Red »-Garrett
Champion de la Coupe Memorial
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 73 ans
Décès en août 2022
Décès en Ontario